Ribera (Agrigento), település Olaszországban, Szicília régióban, Agrigento megyében.
Ribera Alta, Spanyolországban, Valencia Valencia tartományában található comarca. 
Ribera Alta/Erriberagoitia, község Spanyolországban, Arabában.
Ribera Baixa, Spanyolországban, Valencia Valencia tartományában található comarca.
Ribera Baja/Erribera Beitia, község Spanyolországban, Arabában.
Ribera de Arriba, település Spanyolországban, Asztúria autonóm közösségben.
Ribera del Duero borrégió, Spanyolország egyik történelmi borrégiója az ország keleti.
Ribera del Fresno, település Spanyolországban, Badajoz tartományban.
Ribera d’Ebre, járás (comarca) Katalóniában, Tarragona tartományban.
Ribera d’Ondara, település Spanyolországban, Lleida tartományban. 
Ribera d’Urgellet, település Spanyolországban, Lleida tartományban.